Кунжак (, ) — община на юге Чехии, в районе Йиндржихув-Градец Южночешского края.

Расположена на исторической границе Чехии и Моравии в 14 км к востоку от районного центра Йиндржихув-Градец.

История 
Первое письменное упоминание датируется 1288 годом. Во время правления короля Владислава II Ягеллона получила права города (право проведения ярмарки раз в год, право пивоварения и право иметь свой суд).

Деление 
Кунжак состоит из семи административных частей:
 Кунжак
 Капроун
 Мосты
 Сухдол
 Терезин
 Валтинов
 Звуле

Население 
Население — 1 473 (01.01.2021) человека. Площадь — 49,53 км².

Известные уроженцы 
 
 Карла Вобишова-Жакова (1887—1961) — скульптор. Почётный гражданин Кунжака.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Кунжак 

Населённые пункты Южночешского края